Panzermühle ist der Ortsname von

 Panzermühle (Nennslingen), Ortsteil des Marktes Nennslingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Panzermühle (Neufahrn in Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neufahrn in Niederbayern, Landkreis Landshut, Bayern